

Anno 
 739 o 739 a.C.

Codici 
 739 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sunflower Observatory, di Olathe, nella Contea di Johnson (Kansas), degli USA

Matematica 
 739 – numero